Дрё () — многозначный термин.

 Дрё — город во Франции, в департаменте Эр и Луар (Орлеана).
 Дрё (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе Центр (регион Франции).

См. также 
 Дом де Дрё
 Иоланда де Дрё
 Дре (значения)